C'mon (en español: ‘Vamos’) puede referirse a las siguientes canciones:

 «C'Mon», canción de la cantante estadounidense Kesha, de su álbum de 2012 Warrior.
 «C'mon and Love Me», canción de la banda estadounidense Kiss.
 «C'mon (Catch 'em by Surprise)», canción del disc jockey y productor holandés Tiësto.
 «C'mon, C'mon», canción de la banda británico-irlandesa One Direction, de su álbum de 2012 Take Me Home.
 «C'Mon People», canción del cantante británico Paul McCartney.

Además, puede hacer referencia a:
 C'mon fandango, álbum de la banda española La Pulquería.